Lottig ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Lottig (1931–2011), deutscher Manager
 Heinrich Lottig (1900–1941), deutscher Neurologe
 William Lottig (1867–1953), deutscher Reformpädagoge